Pseudohansfordia är ett släkte av svampar. Pseudohansfordia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudohansfordia